Jurino (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Jurino (Mari El), Siedlung städtischen Typs in der Republik Mari El

Dörfer:
 in der Oblast Iwanowo:
 Jurino (Iwanowo, Werchni Landech), im Rajon Werchni Landech
 Jurino (Iwanowo, Witschuga), im Rajon Witschuga
 in der Oblast Jaroslawl:
 Jurino (Jaroslawl, Danilow), im Rajon Danilow
 Jurino (Jaroslawl), im Rajon Jaroslawl
 Jurino (Jaroslawl, Pereslawl), im Rajon Pereslawl
 Jurino (Jaroslawl, Rybinsk, Glebowo), im Rajon Rybinsk, Landgemeinde Glebowo
 Jurino (Jaroslawl, Rybinsk, Makarowski), im Rajon Rybinsk, Landgemeinde Makarowski
 Jurino (Jaroslawl, Uglitsch), im Rajon Uglitsch
 in der Oblast Kaluga:
 Jurino (Kaluga)
 in der Oblast Kirow:
 Jurino (Kirow)
 in der Oblast Kostroma:
 Jurino (Kostroma, Kologriw), im Rajon Kologriw
 Jurino (Kostroma, Krasnoselski), im Rajon Krasnoselski
 in der Oblast Moskau:
 Jurino (Moskau)
 in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Jurino (Nischni Nowgorod, Balachna), im Rajon Balachna
 Jurino (Nischni Nowgorod, Bor), im Rajon Bor
 in der Oblast Nowgorod:
 Jurino (Nowgorod)
 in der Oblast Pskow:
 Jurino (Pskow, Opotschka), im Rajon Opotschka
 Jurino (Pskow, Ostrow), im Rajon Ostrow
 Jurino (Pskow, Porchow), im Rajon Porchow
 in der Oblast Rjasan:
 Jurino (Rjasan)
 in der Oblast Smolensk:
 Jurino (Smolensk, Gagarin), im Rajon Gagarin
 Jurino (Smolensk, Tjomkino), im Rajon Tjomkino
 Jurino (Smolensk, Wjasma), im Rajon Wjasma
 in der Oblast Twer:
 Jurino (Twer, Kaschin), im Rajon Kaschin
 Jurino (Twer, Kimry), im Rajon Kimry
 Jurino (Twer, Subzow), im Rajon Subzow
 in der Republik Udmurtien:
 Jurino (Udmurtien)
 in der Oblast Wladimir:
 Jurino (Wladimir, Kowrow), im Rajon Kowrow
 Jurino (Wladimir, Sobinka, Babajewo), im Rajon Sobinka, Landgemeinde Babajewo
 Jurino (Wladimir, Sobinka, Tscherkutino), im Rajon Sobinka, Landgemeinde Tscherkutino
 in der Oblast Wologda:
 Jurino (Wologda, Belosersk, Paninskaja), im Rajon Belosersk, Landgemeinde Paninskaja
 Jurino (Wologda, Belosersk, Scholski), im Rajon Belosersk, Landgemeinde Scholski
 Jurino (Wologda, Kadui), im Rajon Kadui